Krivaja je lahko:
 Krivaja, reka v Bosni
Krivaja je lahko:
 Krivaja Pustara (Hrvaška)
 Krivaja Vojnićka (Hrvaška)
 Krivaja, Bačka Topola (Srbija)
 Krivaja, Blace (Srbija)
 Krivaja, Sjenica (Srbija)
 Krivaja, Šabac (Srbija)
 Krivaja, Bosna in Hercegovina
 Krivaja, Berek (Hrvaška)